Governo Amato può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Giuliano Amato:
 Governo Amato I – dal 28 giugno 1992 al 22 aprile 1993
 Governo Amato II – dal 25 aprile 2000 al 10 giugno 2001